{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | British Open
|-
|align = "center" | Дерби, Англия
|-
|align = "center" | ? февраля — 6 марта 1988
|-
|align = "center" | Assembly Rooms
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 60 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 1987 — Джимми Уайт
|-
| Чемпион 1988 — Стивен Хендри|-
| Финалист — Майк Халлетт
|}British Open 1988 (также известен как MIM Britannia British Open 1988 — по названию спонсора, MIM Britannia Unit Trusts) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с февраля по март 1988 года в Дерби, Англия (финал состоялся 6 марта). Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Майка Халлетта со счётом 13:2.

 Результаты 

 Основной турнир 1 раундМатчи по 5 побед

 Джимми Уайт 5:2 Мартин Кларк  
 Стив Джеймс 5:2 Эдди Чарльтон  
 Сильвиньо Франсиско 5:0 Джон Биэр  
 Гэри Уилкинсон 5:2 Тони Мео  
 Тони Джонс 5:3 Алекс Хиггинс  
 Боб Шаперон П:отказ Кирк Стивенс  
 Терри Гриффитс 5:1 Марио Морра  
 Стивен Хендри 5:1 Тони Чеппел  
 Деннис Тейлор 5:1 Грэм Майлс  
 Джон Спенсер 5:0 Фред Дэвис  
 Рекс Уильямс 5:2 Найджел Гилберт  
 Барри Уэст 5:0 Джон Даннинг  
 Вилли Торн 5:1 Джим Вич  
 Клифф Уилсон 5:2 Колин Роско  
 Клифф Торбурн 5:2 Стив Ньюбери  
 Пол Медэти 5:4 Дэвид Тейлор 

 Нил Фудс 5:3 Дэнни Фаулер  
 Питер Франсиско 5:1 Майк Даррингтон  
 Джон Пэррот 5:1 Робби Фолдвэри  
 Джон Вирго 5:1 Томми Мерфи  
 Дин О'Кейн 5:3 Дуг Маунтджой  
 Пэдди Браун 5:4 Дэйв Мартин  
 Джо Джонсон 5:1 Эрик Лоулор  
 Брайан Розвелл 5:4 Стив Лонгуорт  
 Тони Ноулз 5:4 Мэтт Гибсон  
 Мёрдо Маклауд 5:4 Дэйв Гилберт  
 Майк Халлетт 5:0 Иан Уильямсон  
 Грэм Крипси 5:3 Юджин Хьюз  
 Джо О'Бои 5:2 Дин Рейнолдс  
 Джон Кэмпбелл 5:3 Уэйн Джонс  
 Рэй Риардон 5:0 Стив Дэвис  
 Дэвид Ро 5:3 Тони Драго

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

British Open
1988 год в снукере